„Goniec Polski” – dziennik ukazujący się w Poznaniu w latach 1850–1851
 „Goniec Polski” – tygodnik dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii
 „Goniec Polski” – publikacja paryska okresu Wielkiej Emigracji